Tenisový turnaj WTA Copa Sony Ericsson Colsanitas 2009 se konal ve dnech 16. - 22. února v kolumbijském hlavním městě Bogotě venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
Copa Colsanitas
WTA Tour 2009